Falque ist der Familienname folgender Personen:

 Iago Falque (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Isabelle Falque-Pierrotin (geborene Boulin; * 1960), Mitglied des französischen Staatsrats und Präsidentin der französischen Datenschutzbehörde